Jelenko ist der Familienname folgender Personen:

 David Jelenko (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Edward W. Jelenko (1901–19??), österreichisch-US-amerikanischer Journalist, Herausgeber und Regierungsbeamter 
 Hans Jelenko (* 1943), österreichischer Basketballspieler und -funktionär
 Marjan Jelenko (* 1991), slowenischer Nordischer Kombinierer
 Siegfried Jelenko (1858–1935), österreichischer Theaterschauspieler